Kalininskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Kalininskoje (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Kalininskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Kalininskoje (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Kalininskoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Kalininskoje (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda